Molekulska formula -{C6H10O5}- se može odnositi na:

 Meglutol
 3-Dezoksiglukozon
 Dietilpirokarbonat
 Levoglukosan